Józef Golonka (1892–1948) – członek Ochotniczej Straży Pożarnej w Lubzinie
 Józef Golonka (ur. 1904) – chorąży Wojska Polskiego, kawaler Virtuti Militari
 Józef Golonka (ur. 1950) – działacz NSZZ „Solidarność”, odznaczony Krzyżem Wolności i Solidarności

Przypisy